Aschenauer ist der Name folgender Personen:
 Friedrich Aschenauer (1849–1898), württembergischer Oberamtmann
 Rudolf Aschenauer (1913–1983), deutscher Jurist